The Perfect Alibi – film western del 1924 diretto da Leo D. Maloney
The Perfect Alibi – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)